Lievore ist der Name von

 Carlo Lievore (1937–2002), italienischer Speerwerfer
 Giovanni Lievore (* 1932), italienischer Speerwerfer